Le Grasshopper Cup 2001 est l'édition 2001 du Grasshopper Cup qui se déroule à Zurich du 17 au . Ce tournoi de squash oppose 16 joueurs dont 4 têtes de série et 4 joueurs qualifiés.

A 34 ans, Mark Cairns, le deuxième joueur le plus âgé du top 40 du PSA, remporte son premier titre depuis sa victoire à l'Open de Hongrie en , son premier succès en PSA, en battant le Suisse Lars Harms lors de la finale. Celui ci, tête de série , est le premier joueur suisse à atteindre la finale de la Grasshopper Cup depuis plus de six ans.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Grasshopper Cup
 Grasshopper Cup féminin 2001

Liens externes 

Grasshopper Cup
Sport en Suisse en 2001
Sport en novembre 2001
Squash en 2001